Никола́й Бобро́в:
 Бобров, Николай Александрович (1921—1942) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Бобров, Николай Галактионович (1923—1943) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Бобров, Николай Николаевич (1898—1952) — советский писатель.
 Бобров, Николай Семёнович (1904—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.